Don't Forget – album di Demi Lovato del 2008
 Don't Forget – singolo di Demi Lovato del 2009
 Don't Forget – film del 1924, diretto da James Parrott